Test Drive 5 () — видеоигра серии Test Drive в жанре аркадных автогонок, разработанная студией Pitbull Syndicate и изданная компанией Accolade для игровой приставки PlayStation и персональных компьютеров под управлением Windows в  году.

Игровой процесс 

В игре присутствуют 18 различных трасс, 17 из которых смоделированы на основе реально существующих местностей. Восемнадцатая трасса представляет собой вымышленную. В случае, когда игрок первым проходит отрезок трассы до контрольной точки, открывается возможность выбирать обратное направление на трассе. Выигрывая какую-либо трассу целиком, игрок открывает в меню возможность выбрать новый автомобиль.

В игре задействованы 28 лицензированных машин известных марок, таких как Chevrolet, Dodge, Ford, Nissan, Pontiac, AC Cobra, Aston Martin, Saleen, Camaro, Dodge Viper, TVR, Jaguar, Chevrolet Corvette. Кроме этого, в игре присутствуют полицейские автомобили, которые изначально доступны в режиме «Полицейское преследование». Пройдя всю игру и выиграв на всех трассах, игрок откроет возможность управлять полицейским автомобилем в обычном режиме. Некоторые лицензионные автомобили становятся доступными в меню после победы на той или иной трассе, другие открываются при победе в турнирах.

Музыка 
Звуковые дорожки для игры включают композиции групп Pitchshifter, Fear Factory, Gravity Kills, Junkie XL, KMFDM.
 Fear Factory - 21st Century Jesus
 Fear Factory - Genetic Blueprint
 Gravity Kills - Falling
 Gravity Kills - Falling (Instrumental)
 Junkie XL - Def Beat
 Fear Factory - Replica
 KMFDM - Anarchy
 KMFDM - Leid und Elend
 KMFDM - Megalomaniac
 KMFDM - Megalomaniac (Instrumental)
 Pitchshifter - Genius
 Pitchshifter - Genius (Instrumental)
 Pitchshifter - Microwaved
 Pitchshifter - W.Y.S.I.W.Y.G
 Pitchshifter - W.Y.S.I.W.Y.G (Instrumental)

Оценки и мнения 

Test Drive 5 была неоднозначно воспринята критиками. На сайте GameRankings версия для PlayStation имеет среднюю оценку в 70,75 %, а для ПК — 61,07 %.

Обозреватель сайта IGN, Трент Уорд, отозвался о ПК-версии так: «Accolade предложила своим игрокам машину времени, чтобы они попробовали что-то иное», выставив игре оценку 7,8 баллов из 10 возможных. Рецензент из GameSpot написал об этой же версии следующее: «Сама по себе игра выглядит вполне ничего, но с Need for Speed III сравнивать её невозможно», выставив игре скромную оценку в 6,2 балла из 10.

Примечания

Ссылки 
 Pitbull Syndicate page.
 Accolade page.
 Infogrames page.

Компьютерные игры 1998 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Midway Studios — Newcastle
Игры для Windows
Игры для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Test Drive
Компьютерные игры, изданные Accolade